Apʰanize (prononcé avec un p aspiré) est un toponyme basque que l'on retrouve dans :

 le col d'Aphanize, col de montagne au-dessus de Béhorléguy en Basse-Navarre.
 l'Apʰanize, affluent droit du Saison en amont de Tardets en Soule.
 l'Apʰanixe, affluent droit du Saison en provenance de Haux.

Étymologie 

Ce toponyme est basé sur :
 un radical *apʰann- aujourd'hui éteint
 le suffixe locatif -iz / -itz
Comme toujours avec ce suffixe, le e final, résidu de déclinaison basque, n'est pas étymologique.

Homonymie de toponyme